Indre je:

 Indre (řeka), francouzská řeka
 Indre (departement), francouzský departement v regionu Centre-Val de Loire
 Indre (Loire-Atlantique), francouzská obec v departementu Loire-Atlantique

Externí odkazy